Le elezioni presidenziali in Argentina del 2011 si tennero il 23 ottobre, dopo le elezioni primarie svoltesi il 14 agosto.

Risultati

Elezioni primarie

Elezioni presidenziali

Risultati per province

Altri progetti

Collegamenti esterni

2011
Argentina